Carenat (motos), revestiment realitzat que s'adapta al xassís amb una finalitat aerodinàmica i estètica 
 Carenat (aviació), coberta estructural de les aeronaus per a reduir la resistència que ofereix el desplaçament a través de l'aire, 
 Carenat (nàutica) d'un vaixell
 Carenat (astronàutica), component d'un vehicle de llançament per a protegir la càrrega útil de l'impacte contra l'atmosfera durant l'ascens